Pollack steht für:
 Pollack (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pollack (Steinköhler), Fisch der Gattung Pollachius
 Pazifischer Pollack (Handelsname Alaska-Seelachs), Fisch der Gattung Gadus
 Regel von Pollack, Faustregel aus der Prozessorarchitektur
 Pollack (Kartenspiel), deutsches Kartenspiel, das mit Tresette verwandt ist

Siehe auch:
 Pohlack
 Polack
 Polak
 Pollak
 Pollock